Sunflower (englisch für „Sonnenblume“) steht für:

Musik:
 Sunflower, Musikalbum von The Beach Boys
 Sunflower (Milt-Jackson-Album), Musikalbum von Milt Jackson von 1972
 Sunflower (Never-Shout-Never-Album), Musikalbum von Never Shout Never von 2013
 Sunflower (Choi-Yoo-jung-Album), Musikalbum von Choi Yoo-jung von 2022
 Sunflower (Glen-Campbell-Lied), Lied von Glen Campbell von 1977
 Sunflower (Paul-Weller-Lied), Lied von Paul Weller von 1993
 Sunflower (Post-Malone-und-Swae-Lee-Lied), Lied von Post Malone und Swae Lee von 2018
 Sunflower (Vampire-Weekend-Lied), Lied von Vampire Weekend von 2019

Filme:
 Sunflower (Film, 1970), italienischer Film
 Sunflower (Film, 2015), chinesisches Filmdrama des Regisseurs Zhang Yang
 Sunflower (Film, 2006), südkoreanischer Film

Schiffe:
 Sunflower (Yacht), Mega-Yacht gebaut von der Lürssen-Werft
 Sunflower (Jolle), Segelbootstyp

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sunflower (Alabama)
 Sunflower (Arizona)
 Sunflower (Kansas)
 Sunflower (Mississippi)
 Sunflower (Pennsylvania)
 Sunflower (West Virginia)
 Sunflower (Wisconsin), im Oneida County
 Sunflower County, Verwaltungseinheit in Mississippi

Siehe auch:
 Sunflowers, ein deutscher Softwareverlag